Husby, Husaby eller Huseby kan syfta på

 Husby – kungsgårdar med funktion som stödjepunkter och uppbördscentra för kungamakten under tidiga medeltiden i Sverige, Norge och Danmark
 Husbyringen – en natur- och kulturled i Husby socken, Hedemora kommun
 Husbyån, Haninge kommun – ett vattendrag som avvattnar de centrala delarna av Haninge kommun på Södertörn i Stockholms län
 Husbyån, Nyköpings kommun – ett vattendrag som rinner från Lidsjön till Långhalsen i Södermanland.
 Husbyfjöl – det tidigare namnet (fram till tidigt 1900-tal) på tätorten Borensberg
 Husebyaffären – en svindlerihärva och en av de största svenska mediahändelserna i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet
 Husabyman – en person som för annans räkning har uppsikt över något

Sverige

Husby
 Husby, Stockholm – en stadsdel i Stockholms kommun
 Husby (tunnelbanestation) – en station inom Stockholms tunnelbana
 Husby, Hedemora kommun – en tätort i Hedemora kommun, även känt som Dala-Husby
 Husby, Gryta – en by i Gryta socken, Enköpings kommun
 Husby, Enköpings kommun –  kyrkbyn i Husby-Sjutolfts socken i Enköpings kommun, Uppland
 Kungshusby – en by i Torstuna socken, Enköpings kommun
 Husby, Tierps kommun – en by i Vendels socken, Tierps kommun
 Husbyborg, Tierp – en by i Tierps socken, Tierps kommun
 Husby, Lena socken – en by i Lena socken, Uppsala kommun
 Husby, Tensta socken – en by i Tensta socken, Uppsala kommun
 Husby, Bondkyrka socken – en by i Bondkyrka socken, Uppsala kommun
 Husby, Gamla Uppsala socken – en by i Gamla Uppsala socken, Uppsala kommun
 Husby, Stavby socken – en by i Stavby socken, Uppsala kommun
 Husby, Bladåker socken – en by i Bladåkers socken, Uppsala kommun
 Husby, Norrtälje kommun – en by i Skederids socken, Norrtälje kommun
 Husby, Munsö – en by i Munsö socken, Ekerö kommun
 Husby, Öja – en by i Öja socken, Eskilstuna kommun
 Husby och del av Tuna – en av SCB definierad småort i Strängnäs kommun
 Husby, Skederid och Rö församling – en församling i Roslagens västra pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift

Husaby
 Husaby distrikt – ett distrikt i Götene kommun och Västra Götalands län 2016–
 Husaby socken – en socken i Skara stift (Västergötland)
 Husaby landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1966
 Husaby församling – en församling i Kålland-Kinne kontrakt i Skara stift
 Husaby kyrka – en kyrkobyggnad i Husaby församling i Skara stift
 Husaby – kyrkbyn i Husaby socken i Götene kommun
 Husaby-Enhörna kungsgård – en medeltida kungsgård norr om Överenhörna kyrka

Huseby
 Huseby – herrgård med tidigare järnbruk i Alvesta kommun, Kronobergs län
 Huseby, Enköpings kommun – gård och by sydväst om Enköping och Svinnegarn i Svinnegarns socken i Enköpings kommun
 Huseby fornborg – fornborg på Orust i Bohuslän

Se även
 Husby församling (olika betydelser)
 Husby socken (olika betydelser)
 Husby-Lyhundra
 Husby-Långhundra
 Husby-Oppunda
 Husby-Rekarne
 Husby-Sjuhundra
 Husby-Ärlinghundra

Tyskland
 Husby, Tyskland
 Hüsby